Robert A. King (componist) - componist en arrangeur
 Robert A. King (American football) - coach